Linxi ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Linxi (林西县) der bezirksfreien Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China, siehe Linxi (Chifeng);
 den Kreis Linxi (临西县) der bezirksfreien Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Linxi (Xingtai);
 die Großgemeinde Linxi (临溪镇) im Kreis Jixi der Stadt Xuancheng in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Linxi (Jixi);
 die Großgemeinde Linxi (林西镇) im Kreis Linxi der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China, siehe Linxi (Linxi, Chifeng);
 die Großgemeinde Linxi (临西镇) im Kreis Linxi der Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Linxi (Linxi, Xingtai);
 die Großgemeinde Linxi (临溪镇) im Autonomen Kreis Shizhu der Stadt Chongqing in der VR China, siehe Linxi (Shizhu);
 die Großgemeinde Linxi (磷溪镇) im Stadtbezirk Xiangqiao der Stadt Chaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Linxi (Xiangqiao);
 die Großgemeinde Linxi (临溪镇) im Kreis Yuechi der Stadt Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Linxi (Yuechi);
 die Großgemeinde Linxi (林西镇) im Kreis Yutian der Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Linxi (Yutian);
 die Gemeinde Linxi (临溪乡) im Stadtbezirk Chaotian der Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Linxi (Chaotian);
 die Gemeinde Linxi (林溪乡) im Autonomen Kreis Sanjiang der Stadt Liuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi der VR China, siehe Linxi (Sanjiang);
 das Straßenviertel Linxi (林西街道) im Stadtbezirk Guye der Stadt Tangshan in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Linxi (Guye).